Aulo Cornelio Cosso – politico e militare romano del V secolo a.C.
 Aulo Cornelio Cosso – politico romano, dittatore della Repubblica romana nel 385 a.C.
 Aulo Cornelio Cosso – politico romano, tribuno consolare 369 a.C.